Легат Надина (Надин) (за рубежом – Nadina (Nadine) Legat; 1889, Павловск—?) – русская оперная певица, колоратурное сопрано.

Родилась в семье генерала. Пению обучалась у французского композитора Поля Антуана Видаля и дебютировала в 1908 году в Театре Доницетти в городе Бергамо в Италии в роли Розины в опере Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Позже продолжила петь в Италии (в том числе в Театре "Даль Верме" в Милане – 1920, 1921, 1923; Театре "Верди" в Падуе – 1922, а также в провинции), а также выступала в Соединенных Штатах Америки (в Спрингфилде и Бруклине – 1916-1917) и Латинской Америке (в Пуэрто-Рико – 1917). В 1914 году заключила контракт с Мариинским театром (тогда – Государственным оперным театром Петрограда), но в связи с началом Первой мировой войны была вынуждена покинуть Россию. Надина Легат была замужем за итальянским тенором русско-еврейского происхождения Энрико Аренсоном (Enrico Arenson). В США записывалась на грампластинки американской фирмы Gennett (дуэт из «Риголетто» Джузеппе Верди с Э. Аренсоном, ария с колокольчиками из оперы Лео Делиба «Лакме», несколько песен и т.д.). После 1923 года о жизни и карьере певицы ничего не известно.

Партии: Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Лючия ди Ламмермур («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти), Маргарита Валуа («Гугеноты» Дж. Мейербера), Джильда («Риголетто» Дж. Верди), Виолетта Валери («Травиата» Дж. Верди) и др.

Примечания 

Оперные певцы и певицы XX века